Il campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile 1997-1998 è stato il sessantasettesimo organizzato in Italia.

La Pool Comense vinse il suo ottavo scudetto consecutivo, undicesimo in assoluto, terminando imbattuta la stagione regolare e superando poi, nella finale play-off, la Famila Schio, settima alla fine del torneo. Le protagoniste della stagione da record delle comensi (che superarono così il record di campionati consecutivi vinti, appartenuto in precedenza a Vicenza) furono Catarina Pollini nella prima fase, Mara Fullin nel post-season.

Stagione

Novità 
La Sacmaplast Reggio Emilia fu ammessa al torneo dopo la fusione con il Cesena all'inizio del campionato; Ferrara cedette i suoi diritti all'AirSicilia Alcamo.

Formula 
Le dodici squadre sono riunite in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime otto squadre partecipano ai play-off scudetto: gli ottavi di finale e i quarti sono al meglio delle tre gare, la finale al meglio delle cinque.
Le ultime quattro squadre disputano i play-out, al meglio delle tre gare. La perdente la finale retrocede in Serie A2.

Stagione regolare

Classifica

Play-off

Play-out

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Pool Comense
 Formazione: Viviana Ballabio, Federica Chiarelli, Andrea Congreaves, Isabelle Fijalkowski, Mara Fullin, Adriana Galimberti, Silvia Lupo, Raffaella Masciadri, Elena Paparazzo, Catarina Pollini, Francesca Rossi, Francesca Zara, Renata Zocco. Allenatore: Aldo Corno.
 Retrocessione in Serie A2: Erreti Faenza.

Note

Bibliografia 
 

Pallacanestro nel 1997
Pallacanestro nel 1998
1998